La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1993-1994 è stata la 54ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Petri Niiranen, 
Allenatore dell'anno:  Timo Nieminen, 
Miglior giovane:  Mikko Sydänmaanlakka, 
Sesto uomo:  Kari Hautala, 
Giocatore più migliorato:  Roope Mäkelä, 
Miglior difensore:  Aleksi Wuorenjuuri, 
Miglior arbitro:  Mika Moberg

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1993
Pallacanestro nel 1994
1993-1994